Nättinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Joonas Nättinen (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace
Jussi Nättinen (né en 1987). joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois